Turniej grupy C w ramach Mistrzostw Europy 2014 odbył się między 4 a 11 października 2014 w holenderskim Zoetermeer, na lodowisku Silverdome.

W rywalizacji uczestniczyło siedem reprezentacji kobiecych i dziesięć męskich. Z grupy B Mistrzostw Europy 2013 do rozgrywek niższej klasy spadły Słowenki, Hiszpanki, Słowacy i Belgowie. Po dwuletniej przerwie do uczestnictwa powróciły Irlandki, rok pauzowały Rumunki i Holenderki. W konkurencji męskiej zadebiutowali Izraelczycy, ponownie wystąpili Bułgarzy, którzy poprzednio grali w 2009.

Do grupy B awansowały Holenderki, Słowaczki, Belgowie oraz Izraelczycy, wystąpią oni w listopadowych Mistrzostwach Europy w Champéry.

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin:

Sesja 1. 
5 października 2014; 12:00

Sesja 2. 
5 października 2014; 16:00

Sesja 3. 
6 października 2014; 12:00

Sesja 4. 
6 października 2014; 16:00

Sesja 5. 
6 października 2014; 20:00

Sesja 6. 
7 października 2014; 12:00

Sesja 7. 
7 października 2014; 16:00

Sesja 8. 
8 października 2014; 8:00

Sesja 9. 
8 października 2014; 12:00

Sesja 10. 
8 października 2014; 20:00

Sesja 11. 
9 października 2014; 12:00

Sesja 12. 
9 października 2014; 16:00

Sesja 13. 
10 października 2014; 8:00

Play-off

Mecz 1-2 
10 października 2014; 20:00

Mecz 3-4 
11 października 2014; 9:00

Mecz o 2. miejsce 
11 października 2014; 13:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin:

Sesja 1. 
5 października 2014; 8:00

Sesja 2. 
5 października 2014; 12:00

Sesja 3. 
5 października 2014; 16:00

Sesja 4. 
5 października 2014; 20:00

Sesja 5. 
6 października 2014; 8:00

Sesja 6. 
6 października 2014; 12:00

Sesja 7. 
6 października 2014; 16:00

Sesja 8. 
6 października 2014; 20:00

Sesja 9. 
7 października 2014; 8:00

Sesja 10. 
7 października 2014; 12:00

Sesja 11. 
7 października 2014; 16:00

Sesja 12. 
7 października 2014; 20:00

Sesja 13. 
8 października 2014; 8:00

Sesja 14. 
8 października 2014; 12:00

Sesja 15. 
8 października 2014; 16:00

Sesja 16. 
9 października 2014; 8:00

Sesja 17. 
9 października 2014; 12:00

Sesja 18. 
9 października 2014; 16:00

Sesja 19. 
9 października 2014; 20:00

Sesja 20. 
10 października 2014; 8:00

Sesja 21. 
10 października 2014; 12:00

Play-off

Mecz 1-2 
10 października 2014; 20:00

Mecz 3-4 
11 października 2014; 9:00

Mecz o 2. miejsce 
11 października 2014; 13:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 
 
 

2014
2014 w curlingu
Curling w Holandii
2014 w Holandii
Zoetermeer